Владимир Касатонов:
 Касатонов, Владимир Афанасьевич (1910—1989) — советский адмирал флота, Герой Советского Союза (1966).
 Касатонов, Владимир Львович (род. 1962) — заместитель Главнокомандующего ВМФ России, вице-адмирал.